Pellinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1993), pilote de course finlandais
 (1938-1977), chanteur finlandais
, joueur finlandais de hockey sur glace
Jouni Pellinen (né en 1986), skieur acrobatique finlandais
 (né en 1940), écrivain et poète finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois